Атлантик-авеню:

 Атлантик-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на BMT Canarsie Line
 Атлантик-авеню – Барклайс-центр — комплекс станций Нью-Йоркского метро